Csehország
 Urbanice, település a Hradec Králové-i járásban
 Urbanice, település a Pardubicei járásban
 Lengyelország
 Urbanice, település a Łódźi vajdaságban